Владимир Дмитриевич Агафонов (1932 ― 2009) ― советский военный врач, полковник медицинской службы, кандидат медицинских наук, профессор Смоленского государственного медицинского института.

Биография 
Владимир Дмитриевич Агафонов родился 17 августа 1932 года в городе Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1950 году окончил среднюю школу, после чего поступил в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова, которую окончил в 1956 году, получив специальность военно-морского врача. Служил на кораблях Северного флота: был врачом-хирургом крейсера «Октябрьская революция», начальником медицинской службы крейсера, флагманским врачом сначала бригады эсминцев, затем дивизии торпедных и ракетных катеров.

В 1965 году Агафонов окончил хирургическую ординатуру кафедры военно-морской и госпитальной хирургии Военно-медицинской академии, после чего служил в военно-морском госпитале № 171, пройдя путь от старшего ординатора до его начальника. В 1969 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук.

С 1971 года — на преподавательской работе, в течение девятнадцати лет возглавлял военно-морскую кафедру Смоленского государственного медицинского института. Внёс большой вклад в её развитие, выведя её в число лидирующих среди аналогичных кафедр советских медицинских вузов. За время руководства Агафонова была значительно укреплена учебная база, налажено тесное сотрудничество с медицинскими службами Балтийского и Северного флотов.

В 1990 году Агафонов в звании полковника медицинской службы был уволен в запас. Вплоть до своей смерти продолжал работать в Смоленской государственной медицинской академии в качестве проректора по последипломному образованию, начальника управления послевузовского образования. Умер 10 мая 2009 года, похоронен на Новом кладбище Смоленска.

Литература 
 Наконечный А. Н., Гомончук М. Н., Афанасенков И. А., Матусков М. А. 75 лет кафедре военной и экстремальной медицины. // Вестник Смоленской государственной медицинской академии, 2005, № 1.

Ссылки 
 Агафонов Владимир Дмитриевич на сайте «Смоленский некрополь».

Военные врачи СССР
Хирурги СССР
Полковники (СССР)
Преподаватели Смоленского государственного медицинского университета
Похороненные на Новом кладбище (Смоленск)